Büttelei (v. altniederdt. bodal  „Haus und Hof“) bezeichnet:
 umgangssprachlich die Konzentration von Orten mit dem Namensteil „-büttel“ nördlich von Braunschweig

 in der älteren deutschen Rechtssprache 
 das „Haus des Büttels“  
 den „Amtsbezirk eines Bannwarts“ 
 ein Gefängnis, wenn der Büttel seine Wohnung im gleichen Gebäude hatte